São Borja kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Borja (ort), Rio Grande do Sul, 
 São Borja (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar